Villa San Martín kan syfta på:
Villa San Martín, Argentina
Ciudad de Loreto i Argentina, som även kallas Villa San Martín
Villa San Martín, Mexiko